Adrian Brunel (1892-1958) – regista cinematografico e sceneggiatore inglese
 Fernand Brunel (1907-1927) –  calciatore francese
 Isambard Kingdom Brunel (1806-1859) – ingegnere britannico
 Jacques Brunel (1954) – allenatore di rugby a 15 ed ex rugbista a 15 francese
 Marc Isambard Brunel (1769-1849) – ingegnere francese naturalizzato statunitense
 Paul Brunel (1830-1904) – militare francese
 Philippe Brunel (1973) – ex calciatore francese